The Impossibility of Reason — второй полноформатный студийный альбом американской грув-метал группы Chimaira, издан в 2003 году. Альбом дебютировал под номером 117 в Billboard 200. По состоянию на сегодняшний день продано около 200.000 копий альбома в США,  копий по всему миру.

The Impossibility of Reason вышел тяжелее, чем дебютный Pass out of Existence, выпущенный в 2001 году. Роб Арнольд позже обусловил это тем, что чем ниже строй гитары, тем больше «ярости и силы». Марк Хантер отметил рост группы с выходом альбома, он уточнил, что с каждым альбомом группа продолжает увеличение тяжести звучания.

Это первый альбом с Мэттом ДеВризом на ритм-гитаре.

В интервью, Марк Хантер описал The Impossibility of Reason и сравнил с предыдущим релизом группы: «С новым альбомом мы даем слушателю чувство, пока они не могут дышать до конца песни.»

Список композиций

Участники записи 
 Марк Хантер — Вокал
 Роб Арнольд — Гитара
 Мэтт ДеВриз — Гитара
 Джим Ламарка — Бас-гитара
 Кевин Тэлли — Ударные
 Крис Спикузза — Электроника, клавишные

Примечания 

Альбомы Chimaira
Альбомы Roadrunner Records